A Sense of Humor – cortometraggio del 1913 diretto da Charles M. Seay
A Sense of Humor – cortometraggio del 2011 diretto da Nathan Larkin-Connolly
Le Sens de l'humour (titolo inglese A Sense of Humor – film canadese del 2011 diretto da Émile Gaudreault